Brent Krahn (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant à la position de gardien de but.

Carrière de joueur

Statistiques 

| 1999-2000|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 39|| 33|| 6|| 1|| || 92|| 2,38|| 91,2|| 4|| 4|| 5|| 2|| 2|| 266|| 13|| 2,93|| 89,3|| 0|| 0
|- 
| 2000-2001|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 37|| 22|| 10|| 3|| || 104|| 2,99|| 89,3|| 1|| 0|| || || || || || || || || 
|- 
| 2001-2002|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 18|| 8|| 6|| 2|| || 61|| 3,54|| 89,1|| 0|| 2|| 2|| 1|| 1|| 119|| 6|| 3,03|| 90,8|| 0|| 0
|- 
| rowspan="2"|2002-2003|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 23|| 11|| 10|| 2|| || 72|| 3,22|| 89|| 2|| 0|| || || || || || || || || 
|- 
| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 5|| 5|| 0|| 0|| 302|| 9|| 1,79|| 92,8|| 2|| 0|| 15|| 9|| 6|| 960|| 38|| 2,38|| 91,9|| 2|| 2
|- 
| 2003-2004|| Wranglers de Las Vegas|| ECHL|| 14|| 7|| 5|| 2|| 828|| 36|| 2,61|| 92,5|| 0|| 0|| || || || || || || || || 
|- 
| rowspan="2"|2003-2004|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 7|| 2|| 3|| 0|| 344|| 15|| 2,62|| 92,4|| 0|| 0|| || || || || || || || || 
|- 
| Rampage de San Antonio|| LAH|| 14|| 3|| 7|| 1|| 715|| 41|| 3,44|| 88,4|| 0|| 0|| || || || || || || || || 
|- 
| 2004-2005|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 35|| 20|| 11|| 2|| ||83|| 2,49|| 92,3|| 6|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0 || 0|| 0|| 0 
|- 
| 2005-2006|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha|| LAH|| 57|| 26|| 20|| 9|| || 135|| 2,50|| 91,2|| 3|| 0|| || || || || || || || ||
|- 
| 2006-2007|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha|| LAH|| 28|| 14|| 12|| 0|| || 63|| 2,42|| 90,5|| 2|| 0|| 1|| 0|| 1|| 59|| 3|| 3,06|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2007-2008|| Flames de Quad City|| LAH|| 14|| 6|| 2|| 0|| 795|| 33|| 2,49|| 90,5|| 0|| 0|| || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 || Wolves de Chicago || LAH|| 13|| 6|| 6|| 0|| 738|| 26|| 2,11|| 92,0|| 2|| 2|| || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 || Stars de Dallas || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 20|| 3|| 9 || 66,7|| 0|| 0|| || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL|| 6|| 1|| 4|| 1|| 342|| 23|| 4,04|| 87,4|| 0|| 0|| || || || || || || || ||
|-
|2009-2010 || Stars du Texas || LAH|| 22|| 17|| 4|| 0|| || 38|| 1,83|| 94,5|| 5|| 2|| 11|| 7|| 4|| 628|| 26|| 2,48|| 92,4|| 0|| 0
|-
|2010-2011 || Stars du Texas || LAH|| 12|| 6|| 6|| 0|| 675|| 36|| 3,20|| 89,5|| 1|| 0|| || || || || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1982
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Wranglers de Las Vegas